C17 – negli scacchi, codice ECO di alcune linee della variante Rubinstein della difesa francese

 C-17 Globemaster III – aereo da trasporto strategico usato dall'USAF e dalla RAF
 C-17 Super Vega – monoplano per sei passeggeri acquistato dallo United States Army Air Corps nel 1931
 C-17 – personaggio della serie di anime e manga Dragon Ball